Porus (Jamaica), een dorp in Manchester (Jamaica)
 Porus acusticus externus, de buitenste gehoorgang
 Porus acusticus internus, de interne gehoorgang

Zie ook
 Poros (doorverwijspagina)